Orzeł Międzyrzecz (piłka nożna) – polski klub piłkarski
 KS Orzeł Międzyrzecz – polski klub siatkarski
 MKS Orzeł Międzyrzecz AZS-AWF – nieistniejący klub siatkarski